Baú, tipo de arca
Baú (Candiota), distrito no Rio Grande do Sul
"Baú" - canção gravada por Vanessa da Mata no álbum Sim (álbum de Vanessa da Mata)

Ou ainda
Bau

Desambiguação